Zabara – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie korzeckim
 Zabara – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie szumskim
 Zabara – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie kalinowskim
 Zabara – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie rożyszczeńskim
 Zabara – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie andruszowskim
 Zabara – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie baranowskim